Чемпионат Азии по шашкам-64 — соревнование по шашкам, которое проводится среди мужчин и женщин Азиатской конфедерацией шашек, а также Международной федерацией шашек (IDF). Проходит в рамках чемпионата Азии по шашкам, который проводится  также по международным шашкам (с 1999 года) и по турецким шашкам (с 2015 года). Первый чемпионат прошёл в 2002 году.

Призёры

Мужчины

Основная программа

Блиц

Рапид

Женщины

Блиц

Рапид

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Азии на сайте Международной федерации шашек
 Результаты ЧА-2013 на Едином шашечном сайте
 Сайт ЧА-2015
 Сайт ЧА-2019

Чемпионаты Азии по шашкам